People est un magazine américain créé en 1974.
People est une chanson interpretée par Barbra Streisand dans la comédie musicale Funny Girl (1964) et son adaptation cinématographique (1968).
People est une chanson du groupe King Crimson sur l'album THRAK (1995).
People est un film français de Fabien Onteniente, sorti en 2004, faisant suite au film Jet Set.

Divers 
People est un terme anglais signifiant « les gens » ou « le peuple », francisé en « pipole ». Sous cet anglicisme, on regroupe les personnalités en vue, du moment : showbiz, politiques, héritiers, « capitaines d'industrie », etc.

Voir aussi